Сти́вен Э́двин Кинг (род. 21 сентября 1947) — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика, драма. Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Издано 60 романов Стивена Кинга, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман и 5 научно-популярных книг. Он написал около двух сотен рассказов, большинство из которых были собраны в десять авторских сборников. В списке представлены все произведения автора, в том числе неопубликованные.

Когда спустя более полувека после публикации первого рассказа Кинга спросили, почему он пишет, писатель ответил:

Тёмная Башня 

Цикл состоит из восьми романов, повествующих о долгих странствиях стрелка Роланда Дискейна. Конечной целью поисков является Тёмная Башня — легендарное место, которое удерживает все миры от разрушения и хаоса. Роланд — последний член древнего рыцарского ордена стрелков. Он живёт в мире, отличающемся от нашего, но имеющего с ним ряд сходств. Политический строй его мира — феодализм, но он сочетает в себе техническое развитие Америки старого Запада и магию. Мир Роланда, как пишет Кинг, «сдвинулся», то есть многие аксиомы стали не верны. Например, солнце может восходить на севере, а заходить на востоке, или полярная звезда всходит и заходит за горизонт, а не остаётся недвижимой в северной части небесной сферы. Но Роланд уверен, что если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием, и, возможно, восстановить порядок мира.

Романы

Под псевдонимом Ричард Бахман

Авторские сборники повестей

Авторские сборники рассказов

Повести

Рассказы

Пьесы

Сценарии

Поэзия

Комиксы

Другие работы

Литература

Примечания 

Кинг, Стивен